Список известных итальянских асов Второй мировой войны одержавших победы в составе различных ВС.

принятые сокращения:
 «Исп.» — победы одержанные в Испании до начала Второй мировой войны, не входят в общее количество побед.
 «RA» — Regia Aeronautica
 «ANR» — Aeronautica Nazionale Repubblicana
 «Союзн» — итальянские ВВС на стороне союзников
 «+» — погиб
 «-» ранен без возврата на фронт
 «=» — попал в плен

Список

См. также 
 Список лётчиков-асов Второй мировой войны

Списки лётчиков-асов